Engel significa "ángel" en los idiomas alemán, danés, neerlandés y noruego. Puede referirse a:

 Engel, canción del grupo alemán Rammstein.
 Engel, banda sueca de metal alternativo y melodic death metal.
 la curva de Engel, que en economía representa la relación entre la cantidad demandada de un bien o servicio y la renta del consumidor.

 Ernst Engel (1821-1896), estadístico alemán.
 Carl Ludvig Engel (1778-1840), arquitecto alemán.
 Jules Engel (1909-2003), cineasta estadounidense de origen húngaro.
 Michael S. Engel (1971-), paleontólogo y entomólogo estadounidense.
 Roger Engel, botánico francés.
Frederic Engel, arqueólogo suizo.
Friedrich Engel (1861-1941, matemático alemán.
Friedrich Engel (1909-2006), oficial de las SS alemán.
 Friedrich Engels (1820-1895).